Laemodonta forestieri är en snäckart som först beskrevs av Souverbie och Montrouzieri 1864.  Laemodonta forestieri ingår i släktet Laemodonta och familjen dvärgsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dvärgsnäckor
forestieri